Zuzana Ondrášková (ur. 3 maja 1980 w Opawie) – czeska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Zawodową tenisistką była w latach 1995–2013.

Wygrała dwadzieścia turniejów indywidualnych z cyklu rozgrywek ITF. W 2005 roku w Pradze grała w jedynym w karierze finale turnieju WTA Tour, przegrywając z Rosjanką Dinarą Safiną 6:7(2), 3:6.

W rankingu gry pojedynczej Ondrášková najwyżej była na 74. miejscu (9 lutego 2004), a w klasyfikacji gry podwójnej na 295. pozycji (2 sierpnia 2004).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Opawie